Rumigny kan syfta på:
 Rumigny, Ardennes
 Rumigny, Somme